Карл Вильям Уйметт (; родился 18 июня 1992 года в Репантиньи, Канада) — канадский футболист, защитник клуба «Инди Илевен» и сборной Канады.

Клубная карьера 

Уйметт — воспитанник клуба «Монреаль Импакт». 5 июня 2012 года клуб подписал с ним контракт по . 21 июля 2012 года в матче против «Хьюстон Динамо» он дебютировал в MLS. 19 октября 2013 года в поединке против «Филадельфии Юнион» Карл забил свой первый гол за команду. В 2013 и 2014 годах он дважды становился победителем первенства Канады. 6 февраля 2015 года «Монреаль Импакт» отчислил Уйметта.

5 марта 2015 года Уйметт был подписан американским «Нью-Йорк Ред Буллз». 3 мая в матче против «Нью-Инглэнд Революшн» он дебютировал за «быков». В сезонах 2015 и 2016 Уйметт периодически играл за фарм-клуб ньюйоркцев в United Soccer League — третьем дивизионе. Вторую половину сезона 2016 он провёл в аренде в клубе NASL «Джэксонвилл Армада». По окончании сезона 2016 «Ред Буллз» не стали продлевать договор с игроком.

В январе 2017 года Уйметт подписал контракт с новообразованным клубом NASL «Сан-Франциско Делтас». 26 марта 2017 года в дебютном матче команды, игре против «Инди Илевен», он вышел в стартовом составе на позиции правого защитника. При его участии клуб одержал победу в лиге, одолев в финале сезона 12 ноября «Нью-Йорк Космос» со счётом 2:0. Однако, несколько дней спустя после чемпионского матча клуб «Сан-Франциско Делтас» был расформирован.

2 февраля 2018 года Карл заключил контракт с клубом USL «Инди Илевен». За клуб из Индианаполиса он дебютировал 24 марта в матче против «Ричмонд Кикерс», выйдя в стартовом составе. Свой первый гол за «Инди Илевен» он забил 26 июня в ворота «Нэшвилла».

Международная карьера 
19 ноября 2013 года в товарищеском матче против сборной Словении Уйметт дебютировал за сборную Канады, заменив во втором тайме Адама Стрейта. В том же году Карл попал в заявку сборной на участие в Золотом кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матче против сборных Коста-Рики.

Достижения 
Командные

 «Монреаль Импакт»
  Первенство Канады — 2013
  Первенство Канады — 2014

 «Нью-Йорк Ред Буллз»
 Победитель регулярного чемпионата MLS — 2015

 «Сан-Франциско Делтас»
  Североамериканская футбольная лига — 2017

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте Канадской футбольной ассоциации
 

Футболисты Канады
Игроки сборной Канады по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Канады по футболу
Игроки ФК «Клёб де Фут Монреаль»
Игроки ФК «Нью-Йорк Ред Буллз»
Игроки ФК «Нью-Йорк Ред Буллз II»
Игроки ФК «Джэксонвилл Армада»
Игроки ФК «Сан-Франциско Делтас»
Игроки ФК «Инди Илевен»